hrabstwo Westmoreland (ang. Westmoreland County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Westmoreland (ang. Westmoreland County) w USA, w stanie Wirginia